

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERY jest ich 10, w tym 9 podstawowych
 Brzozowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Brzozowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Kijewo Królewskie
 Brzozowo – część wsi Urszulin w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Brzozowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo
 Brzozowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Brzozowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Brzozowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Brzozowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo
 Brzozowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard
 Brzozowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Przybiernów

Administracja  w Polsce
 Brzozowo – dawna gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Brzozowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.

Zobacz też 
  Brzozowo Małe, Brzozowo Stare, Brzozowo Wielkie, Brzozowo-Antonie, Brzozowo-Chabdy, Brzozowo-Chrzczonki, Brzozowo-Chrzczony, Brzozowo-Czary, Brzozowo-Dąbrówka, Brzozowo-Korabie, Brzozowo-Maje, Brzozowo-Muzyły, Brzozowo-Panki, Brzozowo-Solniki, Brzozowo-Łęg
 Brzoza, Brzozie, Brzozogaj, Brzozów, Brzozówka, Brzozowy Kąt